Can Dragó Vella fou una masia datada al  de Barcelona. El seu nom li prové de la companyia borbònica de dragons que s'hi establí a la Guerra de Successió durant el setge de Barcelona. Dona nom a la principal zona esportiva de Nou Barris i a una nova àrea de centralitat de la ciutat de Barcelona. Va ser demolida a la dècada de 1920 per construir una estació de càrrega i descàrrega del ferrocarril.

Referències 

Teatres de Barcelona desapareguts
Edificis de Nou Barris
La Prosperitat